Это список аэропортов в Центральноафриканской Республике, сгруппированных по типам и отсортированных по месту расположения.

Аэропорты 

Аэропорты
ЦАР